Открытый чемпионат Эквадора по теннису — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Эквадора городе Кито, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 6 по 12 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Виктор Эстрелья Бургос
 Парный турнир —  Гильермо Дуран /  Пабло Карреньо Буста

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Иво Карлович (19-й в мире на тот момент). Хорват во втором раунде проиграл на трёх тай-брейках чемпиону двух последних лет Виктору Эстрелье Бургосу. Теннисист из Доминиканской республики смог и на этот раз выиграть титул , обыграв в финале № 3 посева Паоло Лоренци. 

В парном турнире победу одержала пара Филипп Освальд и Джеймс Серретани. Прошлогодние чемпионы Гильермо Дуран и Пабло Карреньо Буста не защищали свой титул, однако Дуран принял участие в турнире в качестве № 4 посева в паре с Андресом Мольтени и дошёл до четвертьфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Виктор Эстрелья Бургос обыграл  Паоло Лоренци со счётом 6–7(2), 7–5, 7–6(6).
 Эстрелья Бургос выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лоренци сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Виктор Эстрелья Бургос
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=3
| RD1-team02= Паоло Лоренци
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=66

}}

 Парный турнир 
  Филипп Освальд /  Джеймс Серретани''' обыграли  Хулио Перальту /  Орасио Себальоса со счётом 6–3, 2–1 — отказ.
 Освальд выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Серретани выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эквадора по теннису

 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Эквадор
Теннис
Февраль 2017 года
2017